VB, Vb, vb oder vB steht für:
 Valenzband, ein Begriff aus der Festkörperphysik
 VB (France), ehemaliger französischer Modelleisenbahn-Hersteller
 VB Vágur, ein färöischer Fußballverein, heute unter dem Namen VB/Sumba
 Venice Beach, Teil der Stadt Los Angeles
 Venturebeat, Wirtschaftsmagazin
 Verantwortlicher für (den) Brandschutz, siehe Brandschutzbeauftragter
 Virginia Beach, die größte Stadt des US-Staates Virginia
 Virtual Boy
 Völkischer Bund, eine ehemalige rechtsextreme Organisation
 Volksbibliothek, siehe Bibliotheksgeschichte #Volksbibliotheken
 Volksbühne, ein Verein, der seinen Mitgliedern Theaterbesuche zu ermäßigten Preisen ermöglicht
 Vollblüter, Pferde, deren Abstammung auf Araberpferde zurückgeht
 Volle Breite, Bezeichnung einer Stoffbreite (kann variieren)
 Volleyball, eine Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele
 Voluntary Battalion (englisch für Hilfsbataillon)
 Vorbemerkung im Schrifttum, meist bei Verordnungen
 Vorgeschobener Beobachter beim Militär
 vorgezogene Bedienstelle bei elektrisch ortsgestellten Weichen

Informatik:
 vBulletin, eine Softwarelösung für Webforen
 VirtualBox, eine freie Virtualisierungssoftware
 Visual Basic, eine Programmiersprache

Jura:
 Verfassungsbeschwerde, ein außerordentlicher Rechtsbehelf im deutschen Recht
 Vollbefriedigend, juristische Notenstufe zwischen „gut “ und „befriedigend“
 Vollstreckungsbescheid (früher: Vollstreckungsbefehl) – siehe Mahnverfahren

Wirtschaft:
 Verhandlungsbasis, der Preis bei einem Handel, den der Verkäufer möglichst erreichen möchte
 Victoria Bitter, australische Biermarke
 Villeroy & Boch, eine deutsche Marke für Keramikprodukte
 Vertriebsbeauftragter, siehe Handelsvertreter
 Volksbank, ein Kreditinstitut in der Rechtsform einer Genossenschaft

Politik:
 Vlaams Belang, eine nationalistische belgische Regionalpartei
 Völkerbund, eine ehemalige internationale Organisation mit Sitz in Genf
 Völkischer Beobachter, nationalsozialistische Tageszeitung
 Völkischer Block (und Völkischer Block in Bayern), eine rechte Partei in den 1920er Jahren
 Volksbund (mehrere Bedeutungen)

Behördenwesen:
 Verbindungsbeamte, Verbindungsbeamter, Verbindungsbeamtin, eine berufliche Funktion der Polizei und des Zolls, siehe Verbindungsbeamter (Deutschland)
 Öffentliche Sicherheit (Tschechoslowakei), "Veřejná bezpečnost - VB", die tschechoslowakische Polizei vor 1990
 Vertragsbediensteter, Bezeichnung für einen öffentlich Bediensteten in Österreich
 Vermessungs­beamter
 Verwaltungsbehörde, siehe Behörde
 Verwaltungsbereich
 Verwaltungsbezirk, siehe Bezirk
 Vollziehungsbeamter, Vollstrecker öffentlich-rechtliche Forderungen, z. B. im Auftrag einer Gemeinde oder des Finanzamts
 Vollzugsbeamter, Amtsträger, der Rechtsnormen des Eingriffsrechtes vollzieht, siehe Vollzugskraft

Verkehrswesen:
 VB-Jolle Volksboot, ein populärer Jollentyp
 VB vor einem Schiffsnamen: Versetzboot, das Lotsen zu einem Schiff bringt
 Verbrennungstriebwagen-Beiwagen
 Verkehrsbehinderung, Abkürzung im Polizeijargon
 Verkehrsbetrieb, ein Unternehmen, das Verkehrsdienstleistungen wie Transport, Beförderung oder Abfertigung anbietet, siehe Verkehrsunternehmen
 Verkehrsbetriebe Biel, betreiben den Großteil des öffentlichen Personennahverkehrs in der Schweizer Stadt Biel/Bienne und ihrer Nachbarstadt Nidau
 Verkehrsgeschichtliche Blätter
 Chemin de fer Villars–Bretaye, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Schweiz
 Vogtlandbahn, eine deutsche Eisenbahnmarke der Länderbahn
 Vorarlberger Bahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in Österreich
 Viva Aerobus (IATA-Code), mexikanische Fluggesellschaft

VB steht auf Kfz-Kennzeichen für:
 Deutschland: Vogelsbergkreis
 Großbritannien: Worcester
 Italien: Provinz Verbano-Cusio-Ossola
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Sunndalsøra in der Provinz Møre og Romsdal
 Österreich: Bezirk Vöcklabruck
 Serbien: Vrnjačka Banja
 Slowakei: Exportkennzeichen (gelbes Kennzeichen: zweite Buchstabengruppe)

Vb (‚Fünf-b‘) steht für:
 Vb-Wetterlage, ein Typus einer Großwetterlage Europas, siehe Mittelmeertief

Siehe auch:

Abkürzung